Anacaona (band), een Cubaans vrouwenorkest
 Anacaona (cacique), een cacique (opperhoofd) van de inheemse Taíno-stam op het eiland Hispaniola
 Anacaona (nationaal park), een beschermd natuurgebied - categorie II nationaal park - in de Dominicaanse Republiek